Röhl oder Roehl ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Alexandra Röhl (1899–1976), deutsche Malerin, Modistin und Schriftstellerin
 Anja Röhl (* 1955), deutsche Pädagogin
 Anna Frenzel-Röhl (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Arnold Ludwig von Röhl († 1813), deutscher Offizier
 Bärbel Röhl (* 1950), deutsche Schauspielerin
 Bettina Röhl (* 1962), deutsche Journalistin 
 Christian Röhl (* 1969), deutscher Jurist und Richter
 Christoph Röhl (* 1967), britisch-deutscher Filmregisseur
 Danny Röhl (* 1989), deutscher Fußballtrainer
 Elisabeth Röhl (Elisabeth Gohlke, Elisabeth Kirschmann-Röhl; 1888–1930), deutsche Politikerin (SPD)
 Ernst von Roehl (1825–1881), preußischer Major sowie Forscher auf dem Gebiet der Paläobotanik
 Ernst Röhl (1937–2015), deutscher Satiriker und Kabarettist
 Ernst Andreas von Röhl (1761–1830), deutscher Generalmajor
 Felix Maria Roehl (* 1963), deutscher Kulturmanager
 Gisela Röhl, deutsche Radrennfahrerin

 Hans Christian Röhl (* 1964), deutscher Jurist und Hochschullehrer 
 Henning Röhl (* 1943), deutscher Journalist und Medienmanager
 Henriette Richter-Röhl (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Hermann Röhl (1851–1923), deutscher Übersetzer
 Johann Ernst Gustav von Roehl (1799–1867), preußischer General der Infanterie
 John C. G. Röhl (* 1938), britischer Historiker
 Juan Röhl (* 1973), venezolanischer Schachspieler

 Katja Frenzel-Röhl (* 1974), deutsche Schauspielerin

 Lambert Heinrich Röhl (1724–1790), deutscher Astronom und Hochschullehrer
 Maria Röhl (1801–1875), schwedische Porträtzeichnerin
 Matthias Röhl (* 1969), deutscher Jurist und Richter
 Maximilian von Roehl (1853–1922), preußischer General der Artillerie
 Merlin Röhl (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Roland Röhl (* 1971), deutscher Musiker, Mitglied von Fools Garden
 Rüdiger Roehl (* 1942), deutscher Metallbildhauer
 Sabine Röhl (1957–2012), deutsche Politikerin (SPD)
 Ulrich Roehl (* 1934), deutscher Jurist und Politiker (SED)
 Uwe Röhl (1925–2005), deutscher Kirchenmusiker, Organist und Komponist
 Walter Röhl (1898–1975), deutscher Schriftsteller, siehe Fred Andreas
 Werner Röhl (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Roehl (1881–1929), deutscher Pharmakologe und Mediziner
 Wilhelm Röhl (1922–2014), deutscher Richter, Verwaltungsjurist und Japanologe
 Wolfgang Röhl (* 1947), deutscher Journalist und Krimiautor

Siehe auch 
 Röhl, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Röhl (Adelsgeschlecht)
 Röhle

Weblinks 
 Röhl bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym